JPK peut désigner :
 Jean-Pascal Couraud, un journaliste français, qui a disparu à Tahiti dans la nuit du 15 au  ;
 JPK Composites, une entreprise de construction navale fondée en 1992 par Jean-Pierre Kelbert.